Авалон може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Авалон – остров в келтската митология
 Авалон – полуостров в Канада, о-в Нюфаундленд
 Авалон – град в САЩ, щата Калифорния
 Авалон – град във Франция, окръг Авалон
 Авалон – окръг във Франция, регион Бургундия

Филми 
 „Авалон“ – филм на САЩ от 1990 г.
 „Авалон“ – филм на Япония и Полша от 2001 г.
 „Авалон“ – 2 епизода от сериала „Старгейт“ на САЩ от 2005 г.
 „Авалон“ – филм на Швеция от 2011 г.

Групи 
 „Авалон“ – прогресив и арт рок група от София от 1991 г.
 „Авалон“ (Avalon band project) – мелодичен рок и поп група от Бургас от 2012 г.

Източници